Ро́ксин () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Роксин, Бьорн (род. 1950) — шведский кёрлингист.
 Роксин, Йёран (род. 1951) — шведский кёрлингист.
 Роксин, Клас (род. 1951) — шведский кёрлингист.
 Роксин, Ларс-Эрик (род. 1945) — шведский кёрлингист.